Malik Schah ist der Name folgender Personen:

 Malik Schah I. (1055–1092), Sultan der Großseldschuken
 Malik-Schah II., Sultan der Großseldschuken 1105
 Malik Schah III., Sultan der Großseldschuken 1152 bis 1153
 Malik Schah I. (Rum), Sultan der Rumseldschuken
 Malik-Schah (Mengüdschekiden), Herrscher aus der Dynastie der Mengüdschekiden, reg. ~1252
 Malik-Schah (Saltuqiden), Herrscher aus der Dynastie der Saltuqiden, reg. ~1201 bis 1202